Notte – parte del giorno astronomico, intervallo di tempo compreso tra il tramonto e l'alba
 Notte – scultura di Michelangelo Buonarroti
Notte – segno dello zodiaco maya
Notte o Nix – satellite naturale di Plutone
Notte polare  fenomeno astronomico
Notte – aggravante di reato
Notte – personaggio della mitologia greca
Emilio Notte  – pittore futurista

Pagine correlate
La notte